Chuang Yi Publishing Pte Ltd. (пиньинь: Chuàngyì, что означает «искусство») — издательская компания, расположенная в Сингапуре, которая специализируется на издательстве местных и зарубежных комиксов и связанной с ними продукции английском и китайском языках. Chuang Yi распространяет все или некоторые из своих продуктов в Сингапуре, Малайзии, Индии и Филиппинах. Распространение в Австралии и Новой Зеландии проходит благодаря сотрудничеству с Madman Entertainment.

История 
Chuang Yi Publishing была основана в 1990 году как распространитель японских комиксов, публиковавшихся на упрощенном китайском языке. Успех к компании пришел после публикации серии комиксов Жемчуг дракона и Slam Dunk, а впоследствии она стала импортировать продукцию из Гонконга, Тайваня и Южной Кореи.

В 1995 году Chuang Yi открыла свой первый филиал в Куала-Лумпуре и запустила издательство двух японских серий комиксов на малайском языке. В 1998 и 1999 годах Chuang Yi опубликовала свою первую адаптацию телетрагикомедии Legend of the Eight Immortals и Liang Po Po. На англоязычный рынок компания вышла в 2000 году с запуском в производство серии Покемон и двух тайваньских комиксов в местных газетах. В 2003 году Chuang Yi обеспечила себе лицензионные права на распространение своих комиксов в Австралии, Новой Зеландии и Филиппинах, а в 2004 году расширила свою деятельность на рынке журналов, включая лицензирование нескольких продуктов компании «Дисней». Chuang Yi начала продажи коллекций наклеек от итальянской компании Panini Comics и американской Topps в 2005—2006 годах, а в 2006 начала распространение комиксов в Индии.] В 2007 году компания обеспечила себе права на производство канцелярских принадлежностей под маркой продукции Покемон и Дисней и начала эксклюзивное распространение продукции DC Comics и Marvel Comics в Сингапуре и Малайзии.

Манга, опубликованная Chuang Yi на китайском языке 
 20th Century Boys (20世纪少年)
 21st Century Boys (21世纪少年)
 Absolute Boyfriend (绝对男友)
 Air Gear
 Blaue Rosen (搖滾下的藍色薔薇)
 Блич (死神)
 Bloody Monday
 D.Gray-Man
 Death Note (死亡筆記簿)
 Detective Conan (名侦探柯南)
 Dragon ball (七龙朱)
 Eyeshield 21
 Fairy Tail
 Корзинка фруктов (水果藍)
 Стальной алхимик  (钢之炼金术师)
 Flame of Recca (烈火之炎)
 GetBackers
 Hayate the Combat Butler (疾风守护者)
 Hikaru no Go (棋灵王)
 Katekyo Hitman Reborn (家庭教师HITMAN REBORN!)
 Kekkaishi (结界师)
 Kindaichi Case Files (金田一少年之事件簿)
 Konjiki no Gash!! (魔童小子)
 Initial D (头文字D)
 Love Celeb (情迷贵公子)
 MÄR
 MÄR Omega
 Monster Soul
 Наруто (火影忍者)
 NANA
 Negima!: Magister Negi Magi (魔法老師)
 Ninkuu (忍空)
 Ninkuu SECOND STAGE
 One Piece
 Ouran High Host Club (Ouran High School Host Club в Северной Америке, Ōran Kōkō Hosuto Kurabu у Японии)
 Placebo
 Prince of Tennis (网球王子)
 PSYCHO BUSTERS (超能力少年)
 Saint Seiya EPISODE G (圣斗士星矢 EPISODE.G)
 Samurai Deeper Kyo (鬼眼狂刀 Kyo)
 Special A
 Shaman King (通灵童子)
 The Gentlemen's Alliance
 To Love-Ru (To Love恋爱大麻烦)
 Tsubasa: Reservoir Chronicle (TSUBASA翼)
 Vampire Knight  (吸血鬼士)
 M×0
 W-change
 xxxHolic (迷梦魔法屋 XXX HOLIC)
 Yankee-kun to Megane-chan (不良少年与四眼妹)

Манга, опубликованная Chuang Yi на английском языке 
 .hack//Legend of the Twilight
 Absolute Boyfriend («Zettai Kareshi»)
 Astro Boy (серии Акиры Химэкавы)
 Ballad of a Shinigami
 Battle B-Daman
 Beyblade
 Blaue Rosen (японское название: Ai wo Utau yori Ore ni Oborero)
 Bakegyamon
 Because You Smile when I Sing
 Bio Booster Armor Guyver
 Bloody Monday
 Boys Esté
 Captive Hearts
 Chrono Crusade
 Crush Gear Turbo
 Digimon
 Doraemon
 Fairy Cube
 FIGHT! Crush Gear Turbo
 Flunk Punk Rumble (Yankee-kun to Megane-chan)
 Fruits Basket
 Стальной алхимик
 Full Metal Panic! Sigma
 Fushigi Yûgi (включая Fushigi Yûgi Genbu Kaiden)
 Fushigiboshi no Futagohime
 Girls Bravo
 Gundam
 Gundam Seed
 Hamtaro Handbook
 Хеллсинг
 Hoshi wa Utau
 Imadoki!
 Kingdom Hearts
 Kingdom Hearts: Chain of Memories
 Kingdom Hearts II
 La Corda D'Oro
 Land of the Blindfolded
 Love Hina
 Maburaho
 MÄR
 Medabots
 Меланхолия Харухи Судзумии
 Metal Fight Beyblade
 Midori no Hibi
 Mirmo!
 Mon Colle Knights
 Monochrome Factor
 My-HiME
 My Fair Lady известна в Северной Америке как The Wallflower и как Yamato nadeshiko Shichihenge в Японии
 Negima! Magister Negi Magi
 Neon Genesis Evangelion
 Otomen
 Ouran High School Host Club
 Phantom Dream
 Покемон
 Pokémon: The Electric Tale of Pikachu
 Pokémon Adventures
 Magical Pokémon Journey
 Ash & Pikachu
 Phantom Thief Pokémon 7
 Pokémon Gold & Silver The Golden Boys
 Pokémon Pocket Monsters
 Pokémon Ruby-Sapphire
 Pokémon Jirachi Wish Maker
 Покемон: Судьба Деоксиса
 Pokémon: Lucario and the Mystery of Mew
 Pokémon Ranger and the Temple of the Sea
 Pokémon Battle Frontier
 Placebo
 RahXephon
 S · A: Special A
 Saiyuki: Перезагрузка
 Slam Dunk
 Solar Boy Django
 Speed Grapher
 Spriggan
 SuperPsychic Nanaki (Chōshinri Genshō Nōryokusha Nanaki)
 Tactics
 Tenchi Muyo!
 There, Beyond The Beyond (Sono Mukou-no Mukougawa)
 The Girl Who Leapt Through Time
 The Mythical Detective Loki
 The Mythical Detective Loki Ragnarok
 Tokyo Mew Mew
 Trinity Blood
 Trigun
 Tsubasa: Reservoir Chronicle
 Tsubasa: Those with Wings
 Twin Princesses of the Wonder Planet
 Vagabond
 Vampire Knight
 Venus in Love
 Wild Adapter
 Wings of Desire
 World Embryo
 X/1999
 Young Guns
 Super Yo-Yo
 Zatch Bell! (Konjiki no Gash!!)
 Zig Zag
 Zoids

Другие комиксы, опубликованные Chuang Yi на английском языке 
 Disney Fairies
 Disney Princess
 Monster Allergy
 W.I.T.C.H
 Винни Пух и Друзья
 Winx Club (up to issue #39; MediaCorp has handled Winx from #40 onwards)

Манхва, опубликованные Chuang Yi на английском языке 
 Ragnarok: Into The Abyss

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Издатели манги
Компании Сингапура
Издатели манхвы
Издатели маньхуа